Redbird signifie « oiseau rouge » en français peut désigner :

Art 
 Redbird est un album de John Zorn sorti en 1995 ;
 Redbird est un album de Heather Nova sorti en 2005.

Toponyme 
 Redbird (Oklahoma), ville américaine située en Oklahoma.